Балк:
 Балк — правитель Молдавского княжества.
 Балк () — виноматериалы, поставляемые наливом, обычно в флекситанках. Произведённое из балка вино называют балковое вино ().
 Балк — южный гавар средневекового армянского княжества Сюник.

Фамилия 
 Балк, Александр Павлович (1866—1957) — генерал-майор, градоначальник Петрограда (с 10.11.1916 по 27.02.1917)
 Балк, Василий Александрович (1876—1941) — капитан 2 ранга, Георгиевский кавалер
 Балк, Василий Захарович (1840—1882) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Балк, Вилиам — германский военный писатель.
 Балк, Герман (1893—1982) — немецкий генерал танковых войск периода Второй мировой войны.
 Балк, Герман фон (ум. 1239) — ландмейстер Тевтонского ордена в Германии (1219—1230).
 Балк, Даниил Георг (1764 — начало 1826) — профессор, декан медицинского факультета и ректор Дерптского университета.
 Балк, Захар Захарович (1796—1870) — русский адмирал, управляющий Морским министерством.
 Балк, Марк Беневич (1923—2018) — советский математик и популяризатор математики.
 Балк, Матрёна Ивановна — близкая подруга и статс-дама императрицы Екатерины Алексеевны.
 Балк, Михаил Дмитриевич (1764—1818) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Балк, Наталья Сергеевна (ум. 1875) — русский врач.
 Балк, Пётр Фёдорович (1712—1762) — генерал-поручик, камергер, кавалер орденов Александра Невского и св. Анны.
 Балк, Файруза (род. 1974) — американская актриса.
 Балк, Фёдор Николаевич (1670—1738) — русский военный и государственный деятель.

Составные фамилии 
 Балк-Полевы (дворянский род)
 Балк-Полев, Павел Фёдорович (1690—1743) — участник Северной войны и ряда других экспедиций петровского времени; капитан, затем камергер.

См. также 
 Балкер

Примечания